Jean Bernier peut désigner :
 Jean Bernier (-1341), magistrat, prévôt de Valenciennes et Grand Bailli du Comté de Hainaut ;
 Jean Bernier (-1384), chevalier, sénéchal, bailli, gouverneur, conseiller du roi de France, prévôt de Paris et maître des requêtes de l'Hôtel du Roi ;
 Jean Bernier (1894-1975), écrivain et journaliste français ;
 Jean Bernier (1954-), ancien joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Jean Bernier, dirigeant de plusieurs organisations de soccer québécoises.